{| align="right"
|

Hrvaška osamosvojitvena vojna (tudi Domovinska vojna - hrvaško Domovinski rat) je bila osamosvojitvena vojna, s katero je Hrvaška dosegla neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije. Trajala je od leta 1991 do 1995, ko je bil podpisan daytonski sporazum. Vojna se je začela kot spopad med hrvaškimi obrambnimi silami in JLA, ki je želela preprečiti razpad Jugoslavije po tem, ko je Hrvaška skupaj s Slovenijo razglasila samostojnost. Ker je na Hrvaškem živelo veliko Srbov, ki niso želeli živeti v neodvisni Hrvaški, so ustanovili državo Republiko Srbsko Krajino, ki jo je politično in vojaško podpiral Beograd. Vojna se je nadaljevala v krvav medetnični spopad med Hrvati in Srbi.

Seznam konfliktov 
 Bitka za Dalmacijo
 Bitka za Vukovar
 Obleganje Dubrovnika
 Raketni napad na Zagreb

Glej tudi 
 Vojne v nekdanji Jugoslaviji

Vojaška zgodovina Jugoslavije
Hrvaška osamosvojitvena vojna
Vojne Zvezne republike Jugoslavije
Osamosvojitvene vojne